Dionysios I van Syracuse, tiran van Syracuse (405-367 v.Chr.)
 Dionysius I van Moskou, metropoliet van Moskou (1384-1385)
 Dionysius I van Constantinopel, patriarch van Constantinopel (1466-1471, 1489-1491)